Šilėnai ist der litauische Name zweier ehemals ostpreußischer Orte in der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Schillehnen, 1938 bis 1946 Waldheide, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Pogranitschny (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk
 Schillehnen, 1938 bis 1946 Schillfelde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Pobedino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk